Das Collector Swedish Open Women 2010 war die zweite Ausgabe des Damen-Tennisturniers in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand parallel zum GDF SUEZ Grand Prix vom 5. zum 10. Juli 2010 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel María José Martínez Sánchez und im Doppel die Paarung Gisela Dulko / Flavia Pennetta.

Das Endspiel im Einzel gewann Aravane Rezaï gegen Gisela Dulko mit 6:3, 4:6 und 6:4. Im Doppelfinale siegten Gisela Dulko und Flavia Pennetta gegen das Duo Renata Voráčová/Barbora Záhlavová-Strýcová mit 7:60 und 6:0.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Båstad